Violet může být:

 Violet (jméno) – ženské křestní jméno
 Violet Jessop – britská stevardka

osoby
 Ultra Violet - přezdívka francouzsko-americké umělkyně Isabelle Collin Dufresne, jedna z múz Andyho Warhola

postavy
 Violet Baudelairová, knižní (posléze též) filmová postava z knih Řada nešťastných příhod  Lemonyho Snicketa

jiný význam
 Violet (album) – album skupiny The Birthday Massacre
 violet-wand – zastaralé lékařské přístroje na principu výboje ve skleněné trubici

Související články 
 violeť
 genciánová violeť
 methylová violeť